Osobyː
 Andrzej Kotula (1822–1891) – prawnik, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim
 Andrzej Kotula (1853–1934) – inżynier, dyrektor kolei żelaznej w Wiedniu
 Bernard Kotula (1874–1915) – księgarz, poeta, nauczyciel
 Bolesław Kotula (1849–1898) – botanik i zoolog
 Brunon Kotula (1898–1961) – księgarz i wydawca
 Franciszek Kotula (1900–1983) – etnograf, folklorysta i muzealnik
 Jerzy Kotula (1855–1889) – księgarz i wydawca
 Karol Kotula (1884–1968) – biskup ewangelicki
Katarzyna Kotula (ur. 1977) - nauczycielka, posłanka na Sejm RP IX kadencji
 Ludwik Kotula (1907–1972) – górnik i dziennikarz
 Oskar Kotula (1900–1967) – nauczyciel
 Tadeusz Kotula (1923–2007) – historyk

 Inneː
 kotula (Cotula) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych